Stati Uniti d'America
 Woodsboro – città della Contea di Frederick, Maryland
 Woodsboro – città della Contea di Refugio, Texas